A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis acontecerá entre 22 e 24 de setembro de 2006.

Partidas

Áustria vs. México

Alemanha vs. Tailândia

Países Baixos vs. República Tcheca

Romênia vs. Coreia do Sul

Eslováquia vs. Bélgica

Espanha vs. Itália

Brasil vs. Suécia

Suíça vs. Sérvia e Montenegro

Copa Davis de 2006